Anshan – antica città dell'Elam
Anshan (Parside) – antica regione dell'altopiano iranico, corrispondente all'attuale Fars
Anshan – città-prefettura della Cina nella provincia del Liaoning

Pagine correlate
Ansan